Зару́биха:
 Зарубиха — река на территории Мурманской области России. Впадает в Кильдинский пролив.
 Зарубиха — река на территории Мурманской области России. Впадает в губу Порчниха.
 Зарубиха — село в Мурманской области на берегу Баренцева моря.